Королевский корги:
 Королевские корги — собаки, принадлежавшие королевской семье Великобритании.
 «Королевский корги» — анимационный фильм 2019 года.